Дания принимает участие на «Евровидении» в 44 раз. Представители были выбраны путём нац. отбора "Dansk Melodi Grand Prix 2015", который организовал датский вещатель "DR".

Dansk Melodi Grand Prix 2015 
Датский отбор проходил в 44 раз. Жюри определило 10 финалистов, которые приняли участие в финале 7 февраля 2015 года. 3 из них стали суперфиналистами, и квалифицировались в следующий этап, где боролись за право представлять Данию на Евровидении 2015.

Финал

Суперфинал

Результаты

На Евровидении 
Дания выступила в первом полуфинале под 13 номером, и заняв 13 место не вышла в финал. Только 10 мест из 16 вышли в финал.

См. также 
 Дания на «Евровидении»
 Евровидение-2015

Страны на «Евровидении-2015»